Mollenhauer är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Dieter Mollenhauer (1937–2013), tysk botaniker och fykolog
 Edward Mollenhauer (1827–1914), amerikansk violinist och tonsättare 
 Emil Mollenhauer (1855–1927), amerikansk violinist och dirigent
 Ernst Mollenhauer (1892–1963), tysk landskapsmålare
 Klaus Mollenhauer (1928–1998), tysk socialpedagog
 Paula Mollenhauer (1908–1988), tysk friidrotterska

Tyska efternamn